«Тик-так» () — экстенсивная стратегия разработки микропроцессоров, анонсированная Intel на конференции Intel Developer Forum в сентябре 2006.

Цикл разработки делится на две стадии — «тик» и «так»:

«Тик» означает уменьшение технологического процесса на основе существующей микроархитектуры.

«Так» означает выпуск микропроцессоров с новой микроархитектурой на основе существующего технологического процесса.

По планам Intel, каждая часть цикла должна занимать примерно год.

В 2016 году стратегия была изменена. Теперь Тик — это Процесс, а Так — Архитектура и Оптимизация.

«Тик-так» у Intel

«Тик-так» у других производителей 
Стратегия «тик-так» была создана Intel, и в основном ассоциируется с этой компанией. Однако в прессе этот термин иногда используется для обсуждения похожих стратегий развития у других производителей — в частности, по отношению к ядрам Barcelona и Shanghai микроархитектуры AMD K10.

См. также 
 Список микропроцессоров Intel

Примечания

Ссылки 
 White Paper — Темпы развития архитектуры Intel® и полупроводниковых технологий
 Модель «тик-так» корпорации Intel
 Intel Tick-Tock Model
 Tick-Tock: измеряем время по часам Intel?

X86
Intel